Мачовете от група B на Световното първенство по футбол 2010 се провеждат между 12 и 22 юни 2010. Групата се състои от отборите на , ,  и 

През световното първенство 1994 три от тези отбори (Аржентина, Нигерия и Гърция) бяха в група D заедно с . Нигерия, Аржентина и България продължиха напред, където Нигерия и Аржентина отпаднаха от домакина  (2:1) и  (3:2), съответно, а България стигна до полуфиналите. На Световното първенство по футбол 2002, Аржентина и Нигерия се паднаха в една група (група F); Аржентина спечели с 1 – 0, резултат повторен през 2010.

Като победител от групата, Аржентина, се изправи с втория от група А, . Вторият от тази група, Република Корея, се изправи срещу победителя от група А, .

Южна Корея срещу Гърция

Аржентина срещу Нигерия

Аржентина срещу Южна Корея

Гърция срещу Нигерия

Нигерия срещу Южна Корея

Гърция срещу Аржентина

Източници 
1 кръг
 Южна Корея надигра Гърция
 Аржентина потегли с успех в ЮАР

2 кръг
 Аржентина разби Южна Корея с 4:1, на 1/8- финал е
 Гърция обърна Нигерия в исторически мач

3 кръг
 Южна Корея не би Нигерия, но е на 1/8-финал
 Аренжтина показа вратата на Гърция

Световно първенство по футбол 2010